9661 Гоман, 9661 Гоман (9661 Hohmann) — астероїд головного поясу, відкритий 18 березня 1996 року.
 Гоман Олексій Володимирович (нар. 12 вересня 1983, Київ, СРСР) — російський співак, автор пісень, поет, композитор, актор.